Артур Димитерс (; 27 апреля 1915 — 1 ноября 1986) — советский и латвийский актёр театра и кино. Народный артист Латвийской ССР (1983).

Биография 
Родился 27 апреля 1915 года, в Витебске. Учился в Латвии на курсах драматических актёров (1933). В 1935—1940 с перерывами работал в Валмиерском театре (Северолатвийский театр, ). В сезоне 1936—1937 выступал на сцене Лиепайского театра. С 1940 актёр театра Дайлес (Художественный академический театр им. Я. Райниса) в Риге.

В начале творческой карьеры был характерным актёром, отдавая предпочтение ролям, где можно было раскрыть природу внутренних противоречий человеческих поступков. Такими были Мортимер в драме Ф. Шиллера «Мария Стюарт», Ромео в «Ромео и Джульетте» Уильяма Шекспира (обе 1943) и Владимир Дубровский в «Дубровском» Александра Сергеевича Пушкина.

Позднее играл роли циников и злодеев — людей остроумных, но упрямых и строптивых. Стива Облонский в «Анне Карениной» Льва Николаевича Толстого, Фельдкурат Кац в «Швейке» Ярослава Гашека и Уильям Сесил в пьесе Ф. Брукнера «Елизавета, королева английская».

Член Союза театральных деятелей Латвии с 1950. Заслуженный артист Латвийской ССР (1955), Народный артист Латвийской ССР (1983). Обладатель национальных театральных наград: имени Андрея Пумпура (1981) и имени Эдуарда Смильгиса (1986).

Умер в Риге, похоронен на кладбище Райниса.

Семья 
 Был женат в первом браке на художнице Джемме Скулме (род. 20 сентября 1925) и во втором — на актрисе Вие Артмане (21 августа 1929 — 11 октября 2008).
 Сыновья:
 Юрис Димитерс (род. 15 октября 1947), латвийский художник, сценограф и плакатист.
 Каспар Димитерс (род. 1 мая 1957), известный латвийский музыкант и общественный деятель.
 Дочь — Кристиана Димитере (род. 11 мая 1965), художник.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (03.01.1956)
 Народный артист Латвийской ССР (1983)
 Заслуженный артист Латвийской ССР (1955)

Фильмография 

  — Возвращение с победой — Август Гриезе
  — Райнис — Калныньш
  — К новому берегу — Пацеплис
  — За лебединой стаей облаков — фон Рекке
  — Чёртова дюжина — пассажир
  — Генерал и маргаритки — Дарк, сенатор
  — Капитан Нуль — Баузе
  — Москва — Генуя — руководитель бельгийской делегации
  — «Циклон» начнётся ночью — подполковник Мельтцер
  — Жаворонки прилетают первыми — Бергис
  — Сильные духом — подполковник
  — Когда дождь и ветер стучат в окно — Тейш
  — Времена землемеров — Фельдгаузен
  — Посол Советского Союза — посол Германии
  — Тройная проверка — эпизод
  — Я, следователь… — Дулицкий
  — Последнее дело комиссара Берлаха — Лютц
  — Слуги дьявола на чёртовой мельнице — посол
  — Подарок одинокой женщине — начальник милиции
  — Нападение на тайную полицию — эпизод
  — Смерть под парусом — работник почты
  — Будьте моей тёщей! — швейцар
  — Незаконченный ужин — Виктор Пальмгрен
  — На грани веков — эпизод
  — Двойник
  — Последний репортаж — Вильгельми

Примечания 

Персоналии:Театр Дайлес
Димитерс — Артмане
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Народные артисты Латвийской ССР
Похороненные на кладбище Райниса
Лауреаты премии Эдуарда Смильгиса